Breite steht für:
 eine Größenangabe der Ausdehnung häufig in horizontaler Richtung und oft im Verhältnis zu einer Länge

Breite ist ein Winkel in einem sphärischen Koordinatensystemen:
 Geografische Breite, eine der zwei geografischen Koordinaten, und verwandte Winkel:
 ellipsoidische Breite, in der Geodäsie bezogen aufs Erdellipsoid
 astronomische Breite, eine der zwei Koordinaten der Lotrichtung
 geozentrische Breite, gemessen im Erdzentrum
 ekliptikale Breite, eine der zwei ekliptikalen Koordinaten in der Astronomie.

Breite ist der Name folgender Orte:
 Basel-Breite, ein Stadtteil von Basel (Schweiz)
 Winterthur Breite, ein Quartier in Winterthur (Schweiz)
 Schaffhauser Breite, ein Wohnquartier in Schaffhausen (Schweiz)
 Gut Breite, eine Ortslage des Ortsteils Stücken der Gemeinde Michendorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, Deutschland
 Breite (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach
 Breite (Nürensdorf), ein Weiler der Gemeinde Nürensdorf
 Stadion Breite, ein Fußballstadion in Schaffhausen
 Breite (Calbe), eine Straße in Calbe (Saale)
 Große Breite, ein Abschnitt der Schlei in Schleswig-Holstein

Breite ist der Familienname folgender Personen:
 Corinna Breite (* 1967), deutsche Schauspielerin und Kommunalpolitikerin
 Franziska Breite (* 1987), deutsche Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Hans Breite, deutscher Fußballspieler
 Oliver Breite (* 1963), deutscher Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Breit
 Breiten